Денніс Ерл Вайдмен (,  20 березня 1983, Кіченер) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1997 року.

2002 року був обраний на драфті НХЛ під 241-м загальним номером командою «Баффало Сейбрс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Сент-Луїс Блюз», «Бостон Брюїнс», «Флорида Пантерс», «Вашингтон Кепіталс» та «Калгарі Флеймс».

Загалом провів 870 матчів у НХЛ, включаючи 55 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Баффало Сейбрс»
Уродженці Кіченера